Флаг муниципального образования Козыре́вское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 декабря 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7533.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Козыревского сельского поселения красным, белым, голубым и зелёным цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле, над узкой выщербленной серебряной оконечностью окаймлённой лазурью, серебряная сопка с исходящей над ней  серебряной струйкой дыма, сопровождённая двумя малыми вершинами того же металла и обременённая тремя зелёными елями (одна подле другой), из которых средняя — выше».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов отражает природно-географические и экономические особенности Козыревского сельского поселения.

Первые населённые пункты на территории современного сельского поселения появились ещё в древности. Этот край привлекал поселенцев обилием рыбы и дичи. Центр поселения посёлок Козыревск был основан в XVIII веке как поселение коренных жителей Камчатки — ительменов. Козыревское сельское поселение расположено в северной части долины реки Камчатка при впадении в неё реки Козыревка (на флаге поселения реки аллегорически отражены серебряно-лазоревой оконечностью).

Изображение дымящейся сопки на флаге поселения аллегорически отражает расположение, на сравнительно небольшой площади, самых высоких на полуострове гор, самых больших ледников и активных вулканов. В 40-50 км от посёлка Козыревска расположена Ключевская группа вулканов и вулкан Толбачик.

Сопка на флаге Козыревского сельского поселения аналогична сопке на флаге Усть-Камчатского муниципального района, что свидетельствует о природном и историческом единстве двух муниципальных образований.

Три ели — символ прекрасной камчатской природы, также символизируют ООО «Козыревсклеспром» — одно из основных предприятий поселения. Ель — символ не умирающей, продолжающейся жизни.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Примечания 

Вулканы в геральдике
Флаги с изображением ели